(met kleine letter) oud-Egyptisch: adjectief voor het oude Egypte
 (met hoofdletter) Oud-Egyptisch: verouderde schrijfwijze van Oudegyptisch (taal)